Thorn (letra)
 Thorn - nome alemão de Toruń, Polônia.